Макна́йт () — фамилия. Известные носители:

 Макнайт, Брайан (род. 1969) — американский певец, автор песен, аранжировщик, продюсер и телеведущий.
 Макнайт, Дональд Джордж (1936—2012) — новозеландский зоолог-систематик, изучавший морских звёзд и офиур.
 Макнайт, Кент (1921—1999) — американский миколог-систематик.
 Макнайт, Трейси — американский композитор и актриса.

См. также 
 Макнайт/Вествиндс — станция Си-Трэйна в Калгари.

Примечания